Sasha ist eine Variante des männlichen und weiblichen Vornamens Sascha.

Namensträgerinnen

Vorname 
 Sasha Alexander (* 1973), US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Sasha Barrese (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin
 Sasha Behar (* 1971), englische Film- und Theaterschauspielerin
 Sasha Berliner (* 1998), US-amerikanische Jazzmusikerin (Vibraphon, Komposition)
 Sasha Cohen (* 1984), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Sasha Dobson (* 1979), US-amerikanische Musikerin und Songwriterin
 Sasha Grey (* 1988), US-amerikanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Sasha Jackson (* 1988), britische Schauspielerin
 Sasha Lane (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin
 Sasha Luss (* 1992), russisches Model und Schauspielerin
 Sasha Morgenthaler (1893–1975), Schweizer Puppenmacherin und Künstlerin
 Sasha Perera (* 1979), in Berlin lebende britische Musikerin
 Sasha Pieterse (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin südafrikanischer Herkunft
 Sasha Sokol (* 1970), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Sasha Waltz (* 1963), deutsche Choreografin

Künstlername 
 Sasha (Sängerin) (* 1974), jamaikanische Reggae-Sängerin 
 Sasha, Künstlername der Sängerin Alexandra Strunin (* 1989)
 Sasha Fierce, Künstlername der R&B-Sängerin Beyoncé Knowles (* 1981)

Namensträger

Vorname 
 Sasha Mitchell (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Sasha Roiz (* 1973), israelisch-kanadischer Schauspieler

Künstlername 
 Sasha (DJ) (* 1969), walisischer DJ und Musikproduzent
 Sasha (Sänger) (* 1972), deutscher Pop-Sänger, eigentlich Sascha Röntgen-Schmitz, weiterer Künstlername „Dick Brave (and the Backbeats)“
 Sasha (Fußballspieler) (* 1990), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sacha (Vorname)
 Saša

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname